Madariaga je baskijsko prezime.

Julen Madariaga-baskijski odvjetnik i političar
José María Arizmendiarrieta Madariaga- baskijski katolički svećenik i osnivač Zadruge Mondragon 
Francisco Javier Solana de Madariaga-španjolski fizičar i političar

Baskijska prezimena